And Also the Trees è il primo album di inediti dell'omonimo gruppo musicale inglese And Also the Trees, prodotto dall'ex membro dei Cure Laurence Tolhurst nel 1984.

Tracce

Collegamenti esterni